Список історичних населених місць Кіровоградської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Примітки 

Кіровоградська область
Населені пункти Кіровоградської області
Історія Кіровоградської області
Культура Кіровоградської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів